Mucutuy peut désigner :

Toponymes

Mucutuy : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité d'Arzobispo Chacón dans l'État de Mérida ;
 Mucutuy : capitale de la paroisse civile de Mucutuy de la municipalité d'Arzobispo Chacón dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme